Горенци могу значити:

 Горенци (Центар Жупа), насељено место у општини Центар Жупа, код Дебра, Северна Македонија;
 Горенци (Дебарца), насељено место у општини Дебарца, код Охрида, Северна Македонија;
 Горенци (Врбовско), насељено место у оквиру града Врбовског, Горски Котар, Хрватска;

или:

 Горенци (побрђе), побрђе северно од Охрида.

Види још 
 Доленци (вишезначна одредница)